DJMM steht im Sport für:

 Deutsche Jugend-Mannschaftsmeisterschaft (Badminton), im Badminton
 Deutsche Jugend-Mannschaftsmeisterschaft (Leichtathletik), in der Leichtathletik
 Deutsche Jugend-Mannschaftsmeisterschaft (Ringen), im Ringen
 Deutsche Jugend-Mannschaftsmeisterschaft (Schach), beim Schach

Abkürzung